Alan da Silva Souza – calciatore brasiliano
 Douglas Willian da Silva Souza, noto come Douglas Tanque – calciatore brasiliano
 Fabiano da Silva Souza – calciatore brasiliano
 Laís da Silva Souza – sciatrice freestyle ed ex ginnasta brasiliana
 Leonardo da Silva Souza – calciatore brasiliano
 Ronaldo da Silva Souza – calciatore brasiliano
 Vanderson da Silva Souza, noto come Vandinho – calciatore brasiliano